Эдуард Ильич Ки́рич (род. 2 июня 1942, Омск, СССР) — советский и украинский художник-мультипликатор. Народный художник Украины (2004).

Работы

Художник-постановщик 
 «Почему у Петуха короткие штаны» (1966);
 «Человек, который умел летать» (1968);
 «Люди и двери» («Фитиль» № 70) (1968);
 «Приключения казака Энея» (1969);
 «Как казаки в футбол играли» (1970);
 «Сказание про Игорев поход» (1972);
 «Как казаки невест выручали» (1973);
 «В мире пернатых» (1974);
 «Что на что похоже» (1974);
 «Как казаки соль покупали» (1975);
 «Как мужья жён проучили» (1976);
 «Самый главный воробей» (1977);
 «Как казаки олимпийцами стали» (1978);
 «Как казаки мушкетёрам помогали» (1979);
 «Несчастливая звезда» (1981);
 «Услуга» (1983);
 «Старик и петух» (1984);
 «Девочка и зайцы» (1985);
 «Секрет фокуса» («Фитиль» № 281) (1985);
 «Отцовская наука» (1986);
 «Каменный век» (1987);
 «Мы — женщины. Самая красивая» (1988);
 «Энеида» (1991);
 «Как казаки в хоккей играли» (1995);
 «Лис Микита» (2007);
 «Волшебный горох» (2008).

Художник 
 «Как казаки кулеш варили» (1967);
 «Приключения капитана Врунгеля (серии 1-3)» (1976);
 «Лис и дрозд» (2006).

Автор сценария 
 «Как казаки олимпийцами стали» (1978, соавтор);
 «Отцовская наука» (1986, соавтор);
 «Из жизни карандашей» (1988, соавтор);
 «Как казаки в хоккей играли» (1995);
 «Бобе майсес» (1992—1993, соавтор сценария).

Награды и премии 
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1988) — за цикл мультфильмов о запорожских казаках
 Заслуженный художник Украины (2 ноября 1993 года) — за значительный личный вклад в развитие украинского изобразительного искусства, высокое профессиональное мастерство.
 Народный художник Украины (10 сентября 2004 года) — за весомый личный вклад в развитие украинского киноискусства, высокое профессиональное мастерство и многолетний плодотворный труд.

Примечания

Литература 
 Г. П. Герасимова. Кирич (Кірич) Едуард Ілліч  // 
 В. М. Гончаров. Кирич Едуард Ілліч  // 
 Кирич Едуард Ілліч // Шевченківські лауреати. 1962—2007: Енциклопедичний довідник / Автор-упорядник Микола Лабінський. — 2-е видання. — К.: Криниця, 2007. — С. 266—267.

Ссылки 
 2 июня 1942 года в городе Омске родился Эдуард Ильич КИРИЧ
 

Члены Союза кинематографистов Украины
Выпускники Украинской академии печати